Die 1. fotbalová liga 1983/84 war die 53. Spielzeit der höchsten tschechoslowakischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 13. August 1983 und endete am 18. Juni 1984.

Die Meisterschaft sicherte sich Sparta ČKD Prag und mit dem Pokalsieg zum ersten Mal das Double.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 30 Spiele. Die zwei letzten Teams stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
Czechoslovakia 1945–1993 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1983/84
Fußballsaison 1983/84